Jméno Aled nosí více různých osob:

 Aled Owen Roberts (1889–1949) – velšský politik
 Aled Jones (* 1970) – velšský zpěvák
 Aled Wyn Davies (* 1974) – velšský zpěvák
 Aled Haydn Jones (* 1976) – velšský moderátor
 Aled James (* 1982) – velšský ragbista
 Aled Thomas (* 1985) – velšský ragbista
 Aled Brew (* 1986) – velšský ragbista

Externí odkazy